Toponímia:
 Franklin (Alabama)
 Franklin (Carolina del Nord)
 Franklin (Geòrgia)
 Franklin (Idaho)
 Franklin (Illinois)
 Franklin (Indiana)
 Franklin (Iowa)
 Franklin (Kentucky)
 Franklin (Louisiana)
 Franklin (Maine)
 Franklin (Massachusetts)
 Franklin (Minnesota)
 Franklin (Missouri)
 Franklin (Nebraska)
 Franklin (Nova Jersey)
 Franklin (Nova Hampshire)
 Franklin (Nova York)
 Franklin (Ohio)
 Franklin (Pennsilvània)
 Franklin (Tennessee)
 Franklin (Texas)
 Franklin (Vermont)
 Franklin (Virgínia de l'Oest)
 Franklin Furnace, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Franklin Grove, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Franklin Square, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Estat de Franklin, territori no reconegut i autònom dels Estats Units (1784-1788)
 Biografies:
 Cognom:
 Aretha Franklin (1942-2018), cantant estatunidenca
 Benjamin Franklin (1706 – 1790), polític i científic estatunidenc
 Rosalind Franklin (1920 - 1958), científica britànica
 William B. Franklin (1823 – 1903), oficial de carrera de l'Exèrcit dels Estats Units
 Prenom:
 Franklin Delano Roosevelt (Hyde Park, Nova York, 1882 - Warm Springs, Geòrgia, 1945), president dels Estats Units
 Franklin Edmundo Rijkaard (Amsterdam, 1962), jugador i entrenador de futbol
 Franklin B Kellog
 Franklin Lashley (1976), lluitador nord-americà
 Franklin Pierce (Hillsborough, Nova Hampshire, 1804 - Concord, Nova Hampshire, 1869) 
 Franklin J. Schaffner (1920 - 1989), director de cinema estatunidenc
 Franklin Sherwood Rowland (Delaware, Ohio, 1937), químic i professor universitari estatunidenc
 Benjamin Franklin Bush (Columbus, Indiana, 1858 - Independence, Missouri, 1937), botànic estatunidenc
 Benjamin Franklin Overton (Mississippi, 1836 - Red River, Oklahoma, 1884), Governador chickasaw
 John Franklin Enders (West Hartford, 1897 - Waterford, 1985), bacteriòleg estatunidenc
 Robert Franklin Gish (Alburquerque, Nou Mèxic, 1940), escriptor cherokee
 Miscel·lània:
 Tempesta tropical Franklin (2005), tempesta tropical sobre l'oest de l'oceà Atlàntic
 Franklin Avenue Line, línia i servei de tipus llançadora del Metro de Nova York
 Benjamin Franklin Parkway, avinguda de Filadèlfia a Pennsilvània
 Franklin (sèrie), sèrie d'animació canadenca
 Franklin (càrrega elèctrica), unitat de càrrega elèctrica electroestàtica